Echipa națională de fotbal a Sfintei Lucia reprezintă statul Sfânta Lucia în fotbalul internațional.

Participări

Campionatul Mondial 
 1930 până în 1990 - nu a participat
 1994 până în 2010 - nu s-a calificat

Cupa de Aur 
 1991 până în 2007 - nu s-a calificat
 2009 - nu a participat
 2011 - nu s-a calificat

Antrenori 
  Kingsley Armstrong (1996), (2002-2004)
  Louis Cassim (1999-2000)
  Carson Millar (2004-2006)
   Terrence Caroo (2006-)

Legături externe 
  Asociația de Fotbal din Sfânta Lucia
  Lotul de jucători pe national-football-teams.com
  Lista meciurilor pe RSSSF

Sfânta Lucia
Echipe naționale de fotbal nord-americane